Warschau е концертен албум на блек метъл групата Marduk. Записан е през 2005 г. във Варшава, Полша. По-късно е издадено и лимитирано издание с бонус DVD.

Състав 
 Даниел „Мортус“ Ростен – вокали
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Магнъс „Диво“ Андерсон – бас
 Емил Драгутинович – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 2006 година
Концертни албуми